Code
LGW est un code, qui signifie :
 .

Code IATA des aéroports